Sascha (nascido em 24 de outubro de 1976, em Leonberg) é um ator pornográfico alemão e diretor. Como ator, entrou para a indústria do cinema adulto em 2002, aos 26 anos de idade.

Prêmios e indicações
2005 AVN Award - indicado – Best Male Newcomer
2006 AVN Award - indicado – Best Anal Sex Scene (Vídeo) – Semen Demons 2 (com Sandra Romain)
2006 AVN Award - indicado – Best Oral Sex Scene (Vídeo) – Blow Me Sandwich 7 (com Poppy Morgan & Taryn Thomas)
2006 AVN Award - indicado – Best Group Sex Scene (Vídeo) – ATM City 2 (com Audrey Hollander, Tory Lane, Otto Bauer)
2007 AVN Award - indicado – Best Three-Way Sex Scene – Artcore 4 (com Hillary Scott & Talon)
2007 AVN Award - indicado – Best Group Sex Scene (Vídeo) – Bachelorette Bang (com Taryn Thomas, Tony T., Alex Sanders, Trent Saluri & Benjamin Brat)
2007 AVN Award - indicado – Best Group Sex Scene (Vídeo) – Gangbanger's Ball (com Jasmine Byrne, Arnold Schwartzenpecker, Ben English, Benjamin Brat, Brian Pumper, Chris Charming, Erik Everhard, Joel Lawrence, Nathan Threat, Otto Bauer, Reno & Steve Holmes)
2007 AVN Award - indicado – Best Group Sex Scene (Vídeo) – Naomi…There’s Only One (com Naomi Russell, Marie Luv, Erik Everhard)
2008 AVN Award - indicado – Best Anal Sex Scene (Vídeo) – Butthole Whores (com Hillary Scott)
2008 AVN Award - indicado – Best Group Sex Scene (Vídeo) – DreamGirlz (com Bree Olson, Amy Ried & Marco Banderas)
2009 AVN Award - indicado – Best Anal Sex Scene – Diggin’ in the Gapes (com Bobbi Starr)
2010 AVN Award - indicado – Best Double Penetration Sex Scene – Hot N' Sexy (com Mackenzee Pierce & James Deen)
2010 AVN Award - indicada – Unsung Male Performer of the Year
2010 XRCO Award venceu – Unsung Swordsman
2011 AVN Award - indicado – Best Group Sex Scene – Speed (com Kaylani Lei, Misty Stone, Jessica Drake, Kirsten Price, Alektra Blue, Chanel Preston, Kayme Kai, Tory Lane, Briana Blair, Mick Blue, Dale DaBone, Barrett Blade, Eric Masterson, Marcus London & Bill Bailey)
2012 AVN Award - indicado – Best Three-Way Sex Scene (G/B/B) – Anarchy (com Lizz Tayler & Danny Wylde)

Atores pornográficos da Alemanha
Naturais de Leonberg